15-я танковая дивизия может означать:
 15-я танковая дивизия (Германия)
 15-я танковая дивизия (СССР)